Serrurier ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Serrurier (19. oder 20. Jahrhundert), französischer Bogenschütze
 Doug Serrurier (1920–2006), südafrikanischer Rennfahrer
 Gustave Serrurier-Bovy (1858–1910), belgischer Architekt
 Iwan Serrurier (1878–1953), niederländisch-US-amerikanischer Unternehmer und Erfinder
 Jean-Baptiste-Toussaint Serrurier (1776–1853), französischer Mediziner
 Josephus Serrurier (* um 1663; † 1742), niederländischer Philosoph, Physiker, Mathematiker, Mediziner und Botaniker
 Lindor Serrurier (1846–1901), niederländischer Anthropologe
 Louis Serrurier (1766–1813), deutscher Zeichner und Kupferstecher